

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 14, w tym 12 podstawowych 
 Pawłowo – część wsi Brzyskorzystew w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. żnińskim, w gminie Żnin
 Pawłowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ciechanowskim, w gminie Regimin 
 Pawłowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mławskim, w gminie Szydłowo 
 Pawłowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płońskim, w gminie Baboszewo 
 Pawłowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. pułtuskim, w gminie Winnica 
 Pawłowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sierpeckim, w gminie Sierpc 
 Pawłowo – wieś w woj. pomorskim, w pow. chojnickim, w gminie Chojnice 
 Pawłowo – wieś w woj. pomorskim, w pow. gdańskim, w gminie Trąbki Wielkie 
 Pawłowo – wieś w woj. pomorskim, w pow. kwidzyńskim, w gminie Gardeja 
 Pawłowo – przysiółek wsi Bruk w woj. pomorskim, w pow. sztumskim, w gminie Dzierzgoń 
 Pawłowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. olsztyńskim, w gminie Olsztynek 
 Pawłowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. węgorzewskim, w gminie Budry 
 Pawłowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gnieźnieńskim, w gminie Czerniejewo 
 Pawłowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. rawickim, w gminie Jutrosin

Miejscowości poza granicami Polski 
 Pawłowo – miasto w Rosji, w obwodzie niżnonowogrodzkim
 Pawłowo – osiedle typu miejskiego w Rosji, w obwodzie leningradzkim
 Pawłowo − wieś na Litwie, w gminie rejonowej Soleczniki
 Pawłowo – dawny folwark na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie dokszyckim, w sielsowiecie Sitce.
 Pawłowo – dawna wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Urzecze.
 Pawłowo – wieś w Rosji, w osiedlu wiejskim Bieżanickoje rejonu bieżanickiego w obwodzie pskowskim
 Pawłowo – wieś w Rosji, w wołoście Luszczikskaja (osiedle wiejskie) rejonu bieżanickiego w obwodzie pskowskim

Zobacz też 
 Pawłowo Kościelne, Pawłowo Skockie, Pawłowo Żońskie